I Campionati mondiali di pugilato dilettanti rappresentano la più importante manifestazione sportiva del pugilato dilettantistico, viene organizzato dall'AIBA (Association International de Boxe Amateur).

La prima edizione si disputò a Cuba e prevedeva inizialmente 12 categorie, nel 2003 fu soppressa quella dei Superwelter (atleti inferiore ai 71 kg).

Dal 2001 si disputa un'analoga manifestazione femminile.

Edizioni

Maschili

Femminili

Medagliere maschile 

Aggiornato dopo Baku 2011.

Pugili plurititolati 
Il pugile che nel corso dei campionati mondiali ha conquistato il maggior numero di medaglie è Félix Savón: 6 ori e un argento nella categoria dei pesi massimi.

Nella lista di seguito i pugili che hanno conquistato più medaglie:

In grassetto i pugili ancora in attività.

Aggiornato a giugno 2016.

Note

Voci correlate 
 Coppa del Mondo di pugilato
 Campionati europei di pugilato dilettanti
 Pugilato ai Giochi olimpici

Collegamenti esterni